Иван Свешников:
 Свешников, Иван Васильевич (ок. 1789—1833) — главный мастер «математико-физического заведения» Черноморского флота, смотритель флотских Библиотеки и Музеума, капитан, сын В. К. Свешникова.
 Свешников, Иван Евстратьевич (втор. пол. XVIII века) — русский крестьянин-самоучка, протеже И. И. Шувалова.
 Свешников, Иван Петрович (1834—1910) — купец 1-й гильдии, коллекционер, меценат.
 Свешников, Иван Петрович (1923—1980) — советский государственный и политический деятель, председатель Орловского областного исполнительного комитета.